
Alma Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Alma Township, du comté de Marion ;

Minnesota 
 , du comté de Marshall ;

Nebraska 
 , du comté de Harlan.

Homonymie de townships